Model eller MODEL kan syfta på:

Model (seriefigur) – en seriefigur som utges av serieförlaget Marvel Comics
 MODEL – Movement for Democracy in Liberia

Geografi
Model, Colorado – stad i USA
Model, Masoviens vojvodskap – by i Polen

Musik
Model (musikgrupp) – rockband från Turkiet
Models (band) – band från Australien
The Models – brittiskt punkband
Das Modell – en låt av tyska synthbandet Kraftwerk

Personer
Walter Model (1891-1945) – tysk fältmarskalk under Andra Världskriget
Rick Martel (1956–), amerikansk brottare känd under namnet The model